Jamison ist der Familienname folgender Personen:
 Antawn Jamison (* 1976), US-amerikanischer Basketballspieler
 Evelyn Jamison (1877–1972), britische Mediävistin
 Greg Jamison (* 1951), US-amerikanischer Geschäftsmann
 Harold Jamison (* 1976), US-amerikanischer Basketballspieler
 Herbert Jamison (1875–1938), US-amerikanischer Leichtathlet
 Jimi Jamison (1951–2014), US-amerikanischer Sänger von Arena-Rockmusik
 Josiah Jamison (* 1982), US-amerikanischer Leichtathlet
 Judith Jamison (* 1943), US-amerikanische Tänzerin und Choreografin
 Kay Redfield Jamison (* 1946), US-amerikanische Psychiatrieprofessorin
 Leslie Jamison (* 1983), US-amerikanische Autorin
 Mikki Jamison (1944–2013), US-amerikanische Schauspielerin in Film und Fernsehen
 Stephanie Jamison (* 1948), US-amerikanische Linguistin
 Thomas Jamison (1753–1811), britischer Arzt
 Vontrell Jamison (* 1982), US-amerikanischer Football-Spieler

Siehe auch:
 Jamieson
 Jemison